Fenolleda puede corresponder a:
 Una parroquia del municipio asturiano de Candamo, en España: Fenolleda;
 Una comarca de habla tradicional occitana de Francia, en el departamento de Pirineos Orientales: Fenolleda.